Явленка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Явленка — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Явленка — село в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.